«Хлеб и розы» (Bread and Roses) — политический лозунг, сформулированный Роуз Шнейдерман во время забастовки работниц текстильной промышленности в Лоуренсе (штат Массачусетс) в 1912 году.
 Хлеб и розы (фильм, 1960) — художественный фильм 1960 года; производство СССР.
 Хлеб и розы (фильм, 1967) (нем. Brot und Rosen) — художественный фильм 1967 года. Режиссёры Хорст Брандт, Хайнц Тиль; производство ГДР.
 Хлеб и розы (фильм, 2000) (англ. Bread and Roses) — кинофильм британского режиссёра Кена Лоуча, снятый в 2000 году.